Point Mugu ist die Bezeichnung für:

 Point Mugu (Kalifornien), ein gemeindefreies Gebiet in Ventura County, Kalifornien
 Naval Air Station Point Mugu, ein Raketenstart- und Flugplatz der US-Marine in Kalifornien